La Kypello Kyprou 1969-1970 fu la 28ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo primo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono sedici, ovvero le dodici di A' Katīgoria 1969-1970 e le squadre temporaneamente posizionate ai primi quattro posti della classifica di B' Katīgoria 1969-1970 (, ,  e ). Erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. La finale fu giocata il 3 maggio 1970.

Risultati

Ottavi di finale
Gare disputate il 4 aprile 1970.

Replay degli ottavi

Quarti di finale

Replay dei quarti

Semifinali

Finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1970-1971.

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1969-1970
 B' Katīgoria 1969-1970

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969-70